

Voir aussi 

Néerlandais
Grammaire néerlandaise

Langue néerlandaise